Дікінсон () — англомовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище

 Брюс Дікінсон (Paul Bruce Dickinson; 7 серпня 1958) — британський рок-музикант, письменник, спортсмен
 Джон Дикінсон
 Емілі Дікінсон (Emily Elizabeth Dickinson, 10 грудня 1830 — 15 травня 1886) — американська поетеса

Ім'я
 Дікінсон Річардс (Dickinson Woodruff Richards, Jr.) (30 жовтня 1895 — 23 лютого 1973) — американський кардіолог

Топонім

Дікінсон — місто в окрузі Брум, штат Нью-Йорк
 Дікінсон — місто в окрузі Франклін, штат Нью-Йорк
 Дікінсон — місто, штат Північна Дакота
 Дікінсон — місто, штат Техас
 Дікінсон Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсільванія

Інше
 5272 Дікінсон (5272 Dickinson) — астероїд головного поясу
 Дікінсон (округ)